Мира Набелкова (, род. , , Словакия) — словацкий лингвист.

В 1975—1980 годах училась по специальности «словакистика и русистика» на философском факультете Университета Коменского в Братиславе, с 1980 года работала в Институте языковедения имени Людовита Штура Словацкой Академии наук в Братиславе. В 1989 году защитила диссертацию на тему «Относительные прилагательные в словацком языке: Функционально-семантический анализ десубстантивных дериватов» (издано: Братислава, Veda 1993). В 1989—1996 годах была членом комитета и научным секретарем Словацкого лингвистического общества при АН.

В 1991—2000 организовала ежегодный международный Коллоквиум молодых лингвистов при поддержке Словацкого лингвистического общества и Института языкознания и была редактором серии VARIA — ежегодных сборников докладов коллоквиума. В 1991—1999 годах — член научного совета Института языкознания АН.

С 1999 года — преподаватель Кабинета словакистики Кафедры славистики и восточноевропеистики философского факультета Карлова университета в Праге. В 1999—2004 годах преподавала на кафедре славистики философского факультета Университета Т. Г. Масарика в Брно. В последний год преподавания в этом университете получила Серебряную медаль Университета Т. Г. Масарика за вклад в развитие чешской словакистики.

Научные интересы: лексическая семантика, словообразование, лексикография, синтаксис, социолингвистика (проблематика языковых контактов чешского и словацкого языков).

Публикации (избранные) 
 Slovenčina a čeština v kontakte: Pokračovanie príbehu. Bratislava, Praha: Veda, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008. 364 c.
 Rusizmy v slovenčine: text a slovník // Považaj, M. (ed.) Lexicographica '99. Bratislava, Veda 2001, c. 203—217.
 Vzťahové adjektíva v slovenčine: Funkčno-sémantická analýza desubstantívnych derivátov. Bratislava, Veda 1993. 204 с.
 Horecký, J. — Buzássyová, K. — Bosák, J. и др.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava, Veda 1989, 429 c. Автор глав:
 Potencie a smery pohybov v adjektívnej lexike (с. 169—179),
 Konkurencia adjektíva a pádu substantíva v prívlastkovej pozícii (с. 179—187),
 Možnosti a spôsoby prekonávania obmedzení adjektívnej derivácie (с. 187—195),
 Konkurencia adjektív s domácimi a internacionálnymi formantmi (с. 287—293).

Ссылки 
 Библиография на сайте Института языкознания имени Л. Штура (1981—2000): 1 2 3
 Библиография на сайте философского факультета Карлова университета в Праге (с 2005 г.): 4 

Выпускники Университета Коменского
Преподаватели Карлова университета
Преподаватели Масарикова университета
Лингвисты Словакии